Провайдер (від  — надавати) — компанія, надавач будь-яких послуг.

 Інтернет-провайдер
 Сервіс-провайдер
 Провайдер послуг мобільної комерції
 Інформаційний провайдер — компанія або фізична особа, яка від імені іншої особи відправляє, одержує, зберігає електронні документи або надає інші послуги відносно даних документів.
 «Provider» («Годувальник родини») — одна з серій телесеріалу «Енджел».
 «Provider» — пісня N.E.R.D з альбому In Search Of… (2001)